Robbie ou Robby Robinson peut faire référence à :

 Robbie Robinson, un DJ sur Radio Caroline et Radio Veronica durant les années 1960 et 1970.
 Robbie Robinson, (1879–c. 1951), un footballeur anglais du début des années 1900.
 Robbie Robinson, un claviériste et directeur musical pour The Four Seasons.
 Robbie Robinson, (né en 1959), un arbitre américain au basketball.
 Robbie Robinson, (né en 1989 en Nouvelle-Zélande), un joueur de Rugby à XV.
 Robby Robinson, (né en 1945 ou 1946), un ancien culturiste américain.
 Wilbert Robinson (1863–1934), surnommé Uncle Robbie, joueur de baseball américain.
 Henry W. Robinson, (Henry W. "Robbie" Robinson), joueur de football américain pour les Auburn Tigers.
 W. M. Robinson, (Winthrop M. "Robbie" Robinson), joueur de football américain pour les Florida Gators.

Voir aussi 
 Robinson
  Robert Robinson Robert Robinson